Andrea Raschi – cestista sammarinese
 Bruno Raschi – giornalista italiano
 Pasquale Raschi – ex tiratore a segno sammarinese
 Roberto Raschi – politico sammarinese